Y-розетка — два типа электрических розеток:
 тип, некогда распространённый в СССР 
 используемый сейчас тип соединителей.